Moma – rzeka w Jakucji
MoMA – Museum of Modern Art w Nowym Jorku
 Moma – bóstwo